L'Heliopolis Open féminin 2010 est l'édition 2010 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 9 au . 
Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tournoi comprend 16 joueuses dont 8 têtes de série.

Nour El Sherbini âgée de 14 ans, devient la plus jeune joueuse de tous les temps à remporter un tournoi WSA en s'imposant face à l'expérimentée Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open
 Heliopolis Open masculin 2010
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

féminin 2010
Sport en Égypte en 2010
Sport en septembre 2010
Squash en 2010